

Patronyme 

 Austin Stowell (1984-), acteur américain ;
 Brian Stowell (1936-2019), écrivain et animateur de radio mannois ;
 Tina Stowell (1967-), femme politique britannique ;
 William Stowell (1885-1919), acteur américain.

Toponyme 
 Stowell, census-designated place américaine située au Texas.